Ptitsch bezeichnet

 Ptice, Gemeinde in Tschechien
 Ptyč, Ansiedlung in der Gemeinde Hlince, Tschechien
 Pzitsch, Fluss in Belarus